Niemiholm (eiland), een Zweeds rond eiland in de Råneälven
 Niemiholm (plaats), een dorpje binnen de Zweedse gemeente Luleå op het gelijknamige eiland